Thierry Morin (1952-), personnalité française du monde des affaires ;
 Thierry Morin (1957-), footballeur français.